Crayons () — семнадцатый и последний студийный альбом американской певицы Донны Саммер. Пластинка была выпущена 20 мая 2008 года на лейбле Sony Burgundy в Соединённых Штатах. Это первый полноценный студийный альбом со времен альбома Mistaken Identity 1991 года, а также последний в карьере.

История 
Работа над студийным альбомом продолжалась в течение двух лет (с 2006 по 2008) на новом лейбле Burgundy Records, дочернем Sony Music. Также Саммер вернулась в студию для записи альбома впервые почти за десять лет, последним на тот момент альбомом стал сборник рождественских песен Christmas Spirit 1994 года, а последним студийным — Mistaken Identity 1991 года. К созданию пластинки приложили такие продюсеры и сонграйтеры как Грег Кёрстин, , Джонатан Ротем, , Лестер Мендез и Эван Богарт.

Комментируя альбом, певица заявила, что хотела, чтобы альбом был наполнен различными музыкальными направлениями, она сравнила процесс создания с готовкой на кухне, где витают разные ароматы.

Коммерческий приём 
Альбом дебютировал на 17 строчке американского чарта Billboard 200, которая и стала его пиковой позицией. Несмотря на такой старт, тем не менее, пластинка спускалась все ниже в следующие недели, а вскоре и вовсе покинула чарт. Синглы с альбома также не имели большого успеха, ни одному из четырёх так и не удалось попасть в Billboard Hot 100. Однако все синглы вошли в топ-20 чарта Hot Dance Club Songs, а три из них — возглавили.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Донны Саммер
Хип-хоп-альбомы США